AAPP steht für:

 American Academy of Private Physicians
 Assistance Association for Political Prisoners
 Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry
 Association of Asian Parliaments for Peace

AAPP